"Montagna" pode ser:

 Montagna, comuna italiana do Trentino-Alto Ádige
 San Zeno di Montagna, comuna italiana do Véneto
 Montagna in Valtellina, comuna italiana da Lombardia
 Brindisi Montagna, comuna italiana de Basilicata
 Montagna-le-Templier, comuna francesa de Jura
 Montagna-le-Reconduit, comuna francesa de Jura
 Bartolomeo Montagna, arquiteto
 César Montagna, militar

Ver também
 Montana (desambiguação)
 Montagne
 Montanha (desambiguação)

Desambiguações de topônimos